Brus kan syfta på:
 Brus, en slumpmässig signal eller störning
 Brus, Korsnäs, en ö i Österbotten, Finland
 Brus, Malax, en ö i Österbotten, Finland
 Bräus, ett kortspel även kallat Brus.